Cryptonatica är ett släkte av snäckor som beskrevs av Dall 1892. Cryptonatica ingår i familjen borrsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Borrsnäckor
Cryptonatica